Althof ist ein Orts- und Familienname und bezeichnet

in Deutschland:
 Althof (Bad Doberan), einen Ortsteil des mecklenburg-vorpommerischen Bad Doberan
 einen Ortsteil des baden-württembergischen Bad Herrenalb

in Österreich:
 Althof (Gemeinde Frauenkirchen), Meierhof in Frauenkirchen, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland

in Litauen:
 Sendvaris, Stadtteil von Klaipėda (Althof, Kreis Memel)

in Polen:
 Althof, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Stary Dwór (Olsztyn), Stadt Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Althof (Forsthaus), Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Stary Dwór (Stawiguda), Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Althof, Kreis Bromberg, Westpreußen, seit 1945: Stary Dwór (Koronowo)
 Althof, Kreis Deutsch Krone, Pommern, seit 1945: Lipie (Wałcz), Woiwodschaft Westpommern
 Althof, Kreis Heilsberg, Ostpreußen, seit 1945: Stary Dwór (Dobre Miasto), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Althof, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern, seit 1945: Petrykozy (Rymań), Woiwodschaft Westpommern
 Althof, Kreis Wohlau, Schlesien, seit 1945: Stary Dwór (Brzeg Dolny)
 Althof Barten, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Stary Dwór Barciański, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Russland:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Althof, Kreis Bartenstein, Ostpreußen, seit 1946: Pessotschnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Rajon Prawdinsk
 Althof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1946: Gogolewskoje, Rajon Prawdinsk
 Althof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1946: Orechowo (Kaliningrad, Bagrationowsk), Rajon Bagrationowsk
 Althof-Didlacken, 1938–1946: Althof-Dittlacken, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Telmanowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Rajon Tschernjachowsk
 Insterburg-Althof, Stadtteil von Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Tschernjachowsk, Rajon Tschernjachowsk

in der Schweiz:
 einen Weiler in Buchrain LU
 einen Ortsteil der Gemeinde Horw

in Tschechien:
 den früheren Namen des Dorfes Bohosudov

Althof ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Christian Althof (1784–1857), Kanzleirat und Alterspräsident des lippischen Landtags
 Paul Althof, Pseudonym der Schriftstellerin Alice Gurschner (1869–1944)
 Peter Althof (* 1955), deutscher Personenschützer, Boxveranstalter und Filmproduzent

Siehe auch:
 Alter Hof
 Althoff, Althofen
 Kapelle Althof
 Althöfer
 Altenhof
 Altenhofer
 Altenhöfer
 Althof-Ragnit
 Althofer Wald